Palmore ist der Familienname folgender Personen:
 Erdman B. Palmore (* 1930), US-amerikanischer Gerontologe 
 John S. Palmore (1917–2017), US-amerikanischer Richter 
 Roderick A. Palmore, US-amerikanischer Rechtsanwalt und Geschäftsmann 
 Tara N. Palmore, US-amerikanische Wissenschaftlerin und Epidemiologin  
 Walter Palmore (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler